Vermilion eller Vermillion kan syfta på:

 Vermillion – ett pigment bestående av kvicksilversulfid
 Vermilion (låt) – en låt från 2005 av Slipknot

Geografi

Kanada 

 Vermilion, Alberta, ort, 
 Vermilion Airport
 Vermiliongruvan – en gruva i Sudburydistriktet, Ontario

USA 

 Vermilion, Illinois, ort, Edgar County, 
 Vermilion, Ohio, ort, Lorain County, 
 Vermillion, Kansas – en ort i Marshall County

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar